Митрополит Киевский и Всея Руси Кирилл
 Митрополит Кирилл I Грек (XI век).
 Митрополит Кирилл II Блаженный (XII век — лето 1233).
 Митрополит Кирилл III (ум. 1281).